Il singolare dell'International Women's Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2003.

Chanda Rubin era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–4, 3–6, 6–4  Conchita Martínez.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Lindsay Davenport (secondo turno)
  Chanda Rubin (campionessa)
  Jennifer Capriati (semifinali)
  Daniela Hantuchová (quarti di finale)

 Anastasija Myskina (primo turno) 
 Jelena Dokić (primo turno) 
 Ai Sugiyama (secondo turno) 
 Magdalena Maleeva (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

International Women's Open 2003